Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2004/2005  начался 18 ноября 2004 года и закончился 19 мая 2005 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Первый дивизион Саудовской Аравии на goalzz.com   
 Первый дивизион Саудовской Аравии на rsssf.com  

2004/2005
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2004 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005